Прадера () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Прадера, Николаса (1870—1959) — испанский шеф-повар.

Топоним 
 Прадера — город и муниципалитет на западе Колумбии.